Nevera puede referirse a:

frigorífico, frigider, heladera, refrigerador o refrigeradora, aparato electrodoméstico para enfriar alimentos;
nevero artificial: pozo excavado en la tierra que dispone de aberturas para la introducción de la nieve y posteriormente la extracción del hielo.